Ordoño IV. Leónský, zvaný též Zlý či Špatný (926 – 962/963), byl králem Leónu a Galície od roku 958 do roku 960, kdy na dva roky přerušil vládu Sancha I. Leónského.

Byl synem Alfonse IV. Leónského a jeho ženy Onnecy Sanchéz Pamplonské a synovec Ramira II. Leónského.

V roce 958, po dvou letech vlády Sancha I. Leónského, profitoval z rebelie šlechty proti jeho bratranci a byl dosazen na trůn. Leónská šlechta, ale i nezúčastněná šlechta z Galicie a Kastilie, byla znechucena obézním Sanchem. Ordoño obdžel částečnou pomoc od svého švagra Fernána Gonzáleze, kastilského hraběte, ten byl ale brzy na to poražen aliancí Navarry a Umajjovců podporující opětovné dosazení Sancha na trůn. Ordoño byl tak v roce 960 nucen opustit království. Po ztrátě trůnu uprchl nejprve do Asturie, poté do Burgosu, kde zavrhl svou manželku. To ho stálo podporu Fernána Gonzáleze, který sám uzavřel alianci s navarrským králem. Kastilský hrabě dále poslal Ordoña k Ghalib al-Nasírovi, veliteli v Medinaceli, od kterého dále putoval na dvůr córdobského chalífy. Tomu se podrobil a prosil ho o pomoc. Chlífa mu nejprve pomoc přislíbil, ale poté, co se chalífovi rozhodl podrobit i Sancho, a plynoucí výhody z podpory Ordoña tak zmizely, nabídku stáhl. Ordoño zemřel v Córdobě, zbaven trůnu, v roce 962/963.

Během krátkého období jeho vlády se z politických důvodů oženil s Urracou, dcerou Fernána Gonzáleze a vdovou po svém bratranci Ordoñovi. Poté, co ji Ordoño IV. zavrhl, se vdala za Sancha II. Pamplonského. Podle kronikáře Sampira porodila Ordoñovi dvě děti, jejichž identita zůstává nejasná. Kronikář Ibn Hajján za jednoho ze synů označil Garcíu, ale jelikož Urraca měla se svým třetím manželem syna stejného jména, pozdějšího krále Garcíu Sanchéze II. Pamplonského, tak se jedná pouze o chybný úsudek Ibn Hajjána. Dále se část historiků domnívá, že Bermudo II. Leónský byl spíše synem Ordoña IV. než Ordoña III., ale soudobá listina jmenuje Bermunda jako vnuka Ramira, takže tato je domněnka je taktéž špatná.

Reference

Literatura 
 

Leónští králové
Úmrtí v roce 962
Galicijští králové
Úmrtí v Córdobě (Španělsko)
Narození v roce 925
Muži